Michał Wiśniowiecki (ur. 1529, zm. 1584) – kasztelan bracławski i kijowski od 1580, starosta czerkaski, kaniowski
 Michał Wiśniowiecki, nazywany niekiedy Zygmuntem (ur. zap. 1540, zm. 1552) – dworzanin króla polskiego Zygmunta II Augusta
 Michał Wiśniowiecki (zm. 1616) – polski magnat, starosta owrucki, uwikłany w wojny o tron mołdawski
 Michał Korybut Wiśniowiecki (ur. 1640, zm. 1673) – król Polski i wielki książę Litwy 1669–1673,
 Michał Serwacy Wiśniowiecki (ur. 1680, zm. 1774) – hetman wielki litewski 1703–1707, 1710–1713 i od 1735, regimentarz wojsk litewskich od 1730, hetman polny litewski 1702–1703 i 1707–1709, wojewoda wileński od 1735, kanclerz wielki litewski od 1720
 Michał Zbaraski Wiśniowiecki (zm. 1517/1518) – kniaź, namiestnik bracławski, protoplasta rodu Wiśniowieckich